Aiguillon peut désigner :
 Aiguillon, dard de certains animaux ;
 Aiguillon, piquant dur et acéré d’origine épidermique de certaines plantes.

Titre 

 Marie-Madeleine de Vignerot, duchesse d'Aiguillon (1604-1675), salonnière et philanthrope française ;
 Armand-Louis de Vignerot du Plessis, duc d’Aiguillon (1683-1750), homme de lettres français ;
 Emmanuel-Armand de Vignerot du Plessis, duc d'Aiguillon (1720-1788), homme d'État français ;
 Armand-Désiré de Vignerot du Plessis, duc d’Aiguillon (1761-1800), militaire et révolutionnaire français.

Toponyme 

 Aiguillon, commune française du Lot-et-Garonne ;
 L'Aiguillon, commune française dans l’Ariège ;
 L'Aiguillon-la-Presqu'île, commune française de Vendée ;
 L'Aiguillon-sur-Mer, ancienne commune française de Vendée, commune déléguée de la commune nouvelle de L'Aiguillon-la-Presqu'île ;
 L'Aiguillon-sur-Vie, commune française de Vendée ;
 Baie de l'Aiguillon, baie française du Marais poitevin ;
 Col de l'Aiguillon, col pédestre jurassien suisse de Vaud ;
 Phare de l'Aiguillon, phare français de la pointe de l'Eve ;
 Aiguillon, île de Madagascar ;
 Aiguillon, rivière française coulant dans l’Indre et l’Indre-et-Loire ;
 Aiguillon, rivière française, affluent de l’Orne ;
 Aiguillon, rivière française coulant dans le Gard.